Изоселеноцианат силила — химическое соединение,
изоселеноцианопроизводное моносилана
с формулой SiHNCSe,
бесцветные кристаллы.

Получение 
 Пропускание паров иодсилана, разбавленных азотом, через селеноцианат серебра:

Физические свойства 
Изоселеноцианат силила образует бесцветные кристаллы,
которые медленно полимеризуются уже при комнатной температуре в темноте.
Нагревание, ультрафиолетовое облучение, примеси ускоряют разложение.

Литература 
 

кремния
Силаны